Krzysztof Makowski (ur. 1956) − polski historyk
 Krzysztof Makowski (ur. 1970) − polski polityk